Кіль — виріст грудини хребетних тварин
 Кіль — сузір'я
 Кіль — елемент конструкції деяких літальних апаратів
 Кіль — елемент поздовжнього суднового набору
 Кіль (keel) — міра кам'яного вугілля у північно-східній Англії, що дорівнює 21,2 довгим тоннам чи 21,54 метричним тоннам.

Топоніми 

 Кіль — місто в Німеччині
 Кіль — гора (602 м) на острові Сінт-Естатіус, вулкан (Нідерланди)

Прізвище 

 Кіль Йон А — південнокорейська бадмінтоністка
 Марина Кіль — німецька гірськолижниця

Див. також 
 Кил

Примітки